Municipio de French puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de French (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lafayette.
 Municipio de French (condado de Adams, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de French (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis